Miejscowości w USA:
 Kittanning – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
Gminy w USA:
 Kittanning (ang. Kittanning Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong